Genesios () ist:

 Genesios (Beiname), eine Epiklese des griechischen Gottes Poseidon
 Genesios (Monat), ein Monat des arkadischen Kalenders
 Ioseph Genesios, ein byzantinischer Geschichtsschreiber